Миттенвальде:

 Миттенвальде — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Миттенвальде — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.